

Чепик — річка в Удмуртії, права притока Чепци
 Чепик — присілок, Дебьоський район, Удмуртія

 Чепик Василь Прокопович (1924—2010) — автоматник мотострілецького батальйону 19-ї гвардійської механізованої бригади 8-го гвардійського механізованого корпусу 1-ї гвардійської танкової армії 1-го Білоруського фронту, гвардії молодший сержант.
 Чепик Михайло Максимович (1920—1972) — український радянський живописець
 Чепик Сергій Михайлович (1953—2011) — французький художник українського походження
 Чепик Максим Володимирович (*1970) — український артист балету і педагог, заслужений артист України (1994)